Esta é uma lista de clubes de futebol da Dinamarca, sobre o governo da Associação Dinamarquesa de Futebol.

0-9
 B 1903, Hellerup/Gentofte, Copenhaga
 B 1908, Sundbyvester, Copenhaga
 B 1909, Odense
 B 1913, Odense
 B 1921, Nykøbing Falster
 B 93, Østerbro, Copenhaga

A
 AaB Fodbold, Aalborg
 Aarhus Fremad, Århus N, Aarhus
 Aarhus GF, Århus C, Aarhus
 AB, Bagsværd/Gladsaxe, Copenhaga
 Albertslund IF, Albertslund, Copenhaga
 Allerød FK, Allerød
 Amager BK 1970, Vestamager, Copenhaga
 Amager United, Tårnby, Copenhaga
 BK Avarta, Rødovre, Copenhaga
 Avedøre IF, Avedøre, Copenhaga

B
 Birkerød IF Skjold, Birkerød
 Brabrand IF, Brabrand, Aarhus
 Brøndby IF, Brøndby, Copenhaga
 Brønshøj BK, Brønshøj, Copenhaga

D
 Dalum IF, Dalum, Odense
 Døllefjelde Musse IF, Døllefjelde Musse
 Dragør BK, Dragør, Copenhaga

E
 Elite 3000 Helsingør, Helsingør
 Esbjerg fB, Esbjerg
 Esbjerg IF 92, Esbjerg

F
 Farum BK, Farum
 FC Fredericia, Fredericia
 Frederikshavn fI, Frederikshavn
 BK Frem, Valby, Copenhaga
 Fremad Amager, Sundbyvester, Copenhaga

G
 Glostrup FK, Glostrup, Copenhaga
 Grenaa IF, Grenaa
 Greve Fodbold, Greve, Copenhaga

H
 Haderslev FK, Haderslev
 Hellerup IK, Gentofte/Hellerup, Copenhaga
 Herfølge BK, Herfølge
 Herlev IF, Herlev, Copenhaga
 Herning Fremad, Herning
 Hillerød GI, Hillerød
 Hjørring IF, Hjørring
 Hobro IK, Hobro
 Holbæk B&I, Holbæk
 Holstebro BK, Holstebro
 AC Horsens, Horsens
 FC Horsens, Horsens
 Hvidovre IF, Hvidovre, Copenhaga

I
 Ikast fS, Ikast

J
 Jetsmark IF, Pandrup
 Jægersborg BK, Gentofte

K
 Kalundborg GB, Kalundborg
 KFUM's BK, Roskilde
 Kjøbenhavns BK, Frederiksberg, Copenhaga
 Kolding FC, Kolding
 Kolding IF, Kolding
 Korup IF, Korup
 FC København, Østerbro, Copenhaga
 Køge BK, Køge

L
 Lolland Falster Alliancen, Nykøbing Falster
 Lyngby BK, Kongens Lyngby, Copenhaga

M
 FC Midtjylland, Herning

N
 Nivå-Kokkedal FK, Nivå
 FC Nordsjælland, Farum
 Næsby BK, Næsby
 Næstved BK, Næstved

O
 Odense BK, Odense
 Ølstykke FC, Ølstykke
 Østerbro IF, Østerbro, Copenhaga
 Otterup B&IK, Otterup

R
 Randers FC, Randers
 Randers Freja, Randers
 FC Roskilde, Roskilde

S
 Silkeborg IF, Silkeborg
 Skive IK, Skive
 []]

T
 Thisted FC, Thisted

V
 Vanløse IF, Vanløse, Copenhaga
 Varde IF, Varde
 Værløse BK, Værløse, Copenhaga
 Vejle BK, Vejle
 Viborg FF, Viborg
 Viborg Søndermarken IK, Viborg
 Viborg Vestermarken, Viborg
 Viby IF, Viby J, Aarhus
 Virum-Sorgenfri BK, Virum, Copenhaga
 Vivild IF, Vivild

Ver também 
 Futebol na Dinamarca

Dinamarca, Clubes de futebol da
Clubes Futebol